Ahern Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ahern Creek (Mineral Creek), Fluss im Bundesstaat Montana
 Ahern Creek (Swine Creek), Fluss im Bundesstaat Texas